Doppisch steht für: 

 den Peitschenkreisel
 als Eigenschaftswort für die Doppik, vgl. Buchführung#Doppik